Григо́рий Ершо́в:
 Ершов, Григорий Осипович (1857—1916) — российский оперный певец (тенор), режиссёр и вокальный педагог.
 Ершов, Григорий Юрьевич (род. 1986) — российский общественный деятель, основатель проекта «Правдозор».